Брайан Стэнли Джонсон, обычно — Б. С. Джонсон (, 5 февраля 1933,  — 13 ноября 1973, ) — английский  и -экспериментатор.

Биография 
Из рабочей семьи. Не окончил школу, сменил множество работ, занимался самоучкой. Затем прошёл годичный курс подготовки к университету в Беркбек-колледже, поступил в Кингс-колледж и окончил его. Экспериментировал с формой публикации своей прозы (разрозненные страницы и др.), участвовал в групповых литературных проектах (коллективный роман-палимпсест London Consequences в соавторстве с Оливией Маннинг, Маргарет Дрэббл, Полом Эйблманом, Пирсом Полом Ридом и др., издан им вместе с Маргарет Дрэббл в 1972). На протяжении многих лет вёл отдел поэзии в журнале Transatlantic Review. Осознав коммерческий неуспех всех своих начинаний и не справившись с семейными проблемами, покончил с собой (вскрыл вены).

Книги 
 Путешествующие/ Travelling People (1963)
 Statement against corpses (1964, новеллы в соавторстве с Зульфикаром Гузом)
 Альберт Анджело/ Albert Angelo (1964)
 Трал/ Trawl (1966)
 Неудачники/ The Unfortunates (1969)
 House Mother Normal (1971)
 Двойная бухгалтерия Кристи Малри/ Christie Malry’s Own Double-Entry (1973)
 See the Old Lady Decently (1975)

Наследие 
После нескольких десятилетий полускрытого культа в узком кругу знатоков, в 2000-е годы к Джонсону пришло запоздалое, хотя по-прежнему не очень широкое признание. Его книги переизданы в Англии, переведены на французский, немецкий, итальянский, польский, чешский, японский языки. По роману «Двойная бухгалтерия Кристи Малри» был снят одноимённый фильм (, , его сценарий номинировался на премию BAFTA). Биографию писателя Like A Fiery Elephant: The Story of B.S. Johnson (2004, переизд. 2005, 2006, премия Сэмюэла Джонсона) создал Джонатан Коу. Несколько книг о творчестве Джонсона вышли в Великобритании, Франции, Германии, США, Нидерландах, по его прозе защищен ряд диссертаций. В 2009 учреждено Общество Б. С. Джонсона (), на конец 2013 планируется к выходу журнал, посвящённый писателю (). В апреле 2013 Британский институт кино выпустил DVD с фильмами Джонсона.

Литература 
 Tew Ph. B. S. Johnson: A Critical Reading. Manchester UP, 2001
 Tew Ph., White G. Re-reading B.S. Johnson. Palgrave Macmillan, 2007
 Maaren N. van. B.S. Johnson: een schrijversleven (1933—1973). Amsterdam: Querido, 2008
 Guignery V. Ceci n’est pas une fiction. Les romans vrais de B.S. Johnson. Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009
 Tredell N. Fighting Fictions: The Novels of B.S.Johnson. Paupers' Press, 2010
 Havemann M. The subject rising against its author: a poetics of rebellion in Bryan Stanley Johnson’s oeuvre. Hildesheim; New York: Georg Olms Verlag, 2011
 Limongi L. Indociles: essai littéraire sur Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker, B. S. Johnson. Paris: Scheer, 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте IMDB
 В Энциклопедии читателя
 Интервью Дж. Коу, в том числе — о Б. С. Джонсоне

Поэты Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Самоубийцы, вскрывшие вены